Барбара Джордан виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Австралії 1979, у фіналі перемігши Шерон Волш з рахунком 6–3, 6–3.

Це був для Джордан не лише перший титул турніру Великого шолома, а й всього туру WTA загалом. Наступного разу це повториться, коли Олена Остапенко виграє Відкритий чемпіонат Франції 2017.

Наступного разу фінал, у якому двоє тенісисток потрапили зо фіналу вперше, відбудеться на Відкритому чемпіонаті Франції 2004.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. 

 Вірджинія Рузічі (1 коло)
 Гана Мандлікова (чвертьфіналіст)
 Рената Томанова (півфіналіст)
 Шерон Волш (фіналіст)
 Барбара Джордан (Чемпіонка)
 n/a
 Джанет Ньюберрі (чвертьфіналіст)
 Синтія Дорнер (чвертьфіналіст)

Нотатка: шоста сіяна знялась і її замінила Кеті Гріффітс.

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Примітки

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1979 в австралійському спорті
1980 в австралійському спорті
Тур WTA 1979